Vicioso se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos Vicioso Martínez
 Benito Vicioso Trigo